Рід налічує 9 видів риб родини цихлові.

Види 

 Trematocara caparti Poll 1948 
 Trematocara kufferathi Poll 1948 
 Trematocara macrostoma Poll 1952 
 Trematocara marginatum Boulenger 1899 
 Trematocara nigrifrons Boulenger 1906 
 Trematocara stigmaticum Poll 1943 
 Trematocara unimaculatum Boulenger 1901 
 Trematocara variabile Poll 1952 
 Trematocara zebra De Vos, Nshombo & Thys van den Audenaerde, 1996

Джерела 

Pseudocrenilabrinae